Tangerine é o terceiro álbum de estúdio da banda de hard rock americana Vixen. Foi gravado sem as então ex-integrantes Jan Kuehnemund e Share Pedersen. A formação desse álbum era composta por Janet Gardner, Roxy Petrucci e Gina Stile. Tangerine tem um som diferente a das músicas dos álbuns anteriores da banda, mais focado no deathcore do que no glam metal. Este é o único álbum Vixen para Stile como guitarrista da banda e o último álbum de estúdio de Gardner como vocalista devido às suas respectivas partidas em março de 2017 e janeiro de 2019.

Faixas

Créditos

Vixen
Janet Gardner → vocal, guitarra rítmica
Gina Stile → guitarra rítmica e solo, vocal de apoio
Roxy Petrucci → bateria e vocal de apoio

Músicos adicionais
Mike Pisculli → baixo

Produção
Andy Katz, Phil Magnotti → engenharia, mixagem
Darrin Schneider → engenharia
Ed Stasium → mixagem
Greg Calbi → materialização

Álbuns de Vixen
Álbuns de 1998
Álbuns de hard rock